LHE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Allama Iqbal, Lahore, Pakistan